La Punta de l'Agulla és una muntanya de 720 metres que es troba entre els municipis de Benifallet i de Tivenys, a la comarca catalana del Baix Ebre.

Referències 

Muntanyes de Benifallet
Muntanyes de Tivenys